Penny kan som auktorsförkortning betyda:

 George Penny
 Malcolm Penny
 Norman D. Penny

Robotskapade auktorsförkortningar